Это список индийских штатов и территорий по индексу человеческого развития. Цифры взяты из статистики 2008 Meghalaya Human Development Report. Данные на 2005 год.

По составленным данным индекса ИЧР на 2005 год в стране наблюдается сильная неоднородность по уровню жизни, в частности, западно-южные регионы страны более развиты, чем центральные, самый благоприятный штат Чандигарх с индексом 0.860 по качеству жизни сравним с Латвией, а самый депрессивный регион Бихар с индексом 0.449 сравним с Афганистаном.  

Легенда

Развитие по годам 
Отчёты были составлены в разные года при поддержке правительства Индии, последний из них проводился в 2005 году:

Ссылки 

 Meghalaya Human Development Report 2008 (p. 23)
 2001 National Human Development Report

Население Индии
Штаты и территории Индии
Индекс человеческого развития